Johann Joachim Kändler, né le  à Fischbach, près d'Arnsdorf (Saxe), et mort le  à Meissen, est un sculpteur et céramiste allemand, modeleur de figurines en porcelaine de Meissen.

Biographie 

Kändler a représenté de nombreux animaux, réels comme le rhinocéros Clara ou imaginaires comme des singes musiciens.

Galerie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 « Kändler, Johann Joachim », in The Grove Encyclopedia of Decorative Arts, vol. 2, Oxford University Press, 2006, p. 535-536
 Rainer Rückert, Biographische Daten der Meißener Manufakturisten des 18. Jahrhunderts, Bayer Nationalmuseum, 1990  
 Otto Walcha,  Meissner Porzellan, VEB Verlag der Kunst Dresden, 1973

Articles connexes 
 Cathédrale de Meissen
 Liste des œuvres exposées en 2013 dans La Galerie du temps
 Liste des œuvres exposées en 2014 dans La Galerie du temps

Liens externes 

 
 
 
 Pendule à orgues au concert de singes, figurines en porcelaine dure d'après des modèles de Johann Joachim Kändler et Peter Reinicke, site du musée du Petit Palais

Porcelaine en Allemagne
Céramiste allemand
Sculpteur allemand du XVIIIe siècle
Sculpteur rococo
Naissance en juin 1706
Naissance à Arnsdorf
Décès en mai 1775
Décès à Meissen
Décès dans l'électorat de Saxe
Décès à 68 ans